Карповський Наум Павлович (*1907) — український графік

Карповський — хутір, Новоаннинський район, Волгоградська область
 Карповський — селище, Тюменцевський район, Алтайський край

Карповський сад (Харків) (офіційно парк-стадіон заводу «Світло Шахтаря») — парк в Харкові, між районами Карпівка та Новоселівка